Вассан-Гирей Ижиевич Джабагиев (; ) — ингушский просветитель, социальный мыслитель, крупный политический и общественный деятель, экономист-аграрник, социолог, публицист. Был одной из наиболее видных фигур в постреволюционной антисоветской деятельности кавказской эмиграции. Являясь учёным, Вассан-Гирей публиковал свои работы в западной научной прессе.

Биография 
Вассан-Гирей Джабагиев родился 3 мая 1882 года в селе Насыр-Корт в семье полковника царской армии, полного георгиевского кавалера Ижи Джабагиева. Ижи Джабагиев был в числе первых ингушей, получивших офицерский чин в царской армии и дворянский титул. Вассан-Гирей был младшим из трёх сыновей, у него было также три сестры.

Успешно окончив Владикавказское реальное училище, Вассан-Гирей поступил на сельскохозяйственный факультет Дерптского политехнического института, а затем продолжил образование в Германии в Йенском университете, где изучал естественные науки, земледелие и экономику сельского хозяйства. По завершении учёбы в 1908 году В.-Г. Джабагиев получил профессию экономиста в области земледелия.

После Февральской революции 1917 года учёный переехал из Санкт-Петербурга домой, в Ингушетию. Наряду с другими видными общественно-политическими деятелями Северного Кавказа — Тапой Чермоевым, Басиятом Шахановым, Пшемахо Коцевым, Нажмудином Гоцинским, Нухбеком Тарковским, Рашидханом Каплановым, Баширом и Абдусаламом Далгатами — принимал активное участие в создании суверенного государственного образования Союз объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917—1918 годы существования), который позднее стал называться Горской Республикой (существовавшей как государственная форма правления в 1918—1920 годах). На Первом съезде горских народов, в мае 1917 года, Вассан-Гирей Джабагиев был избран членом Временного Центрального Комитета Союза объединённых горцев. 12 ноября 1917 года Вассан-Гирея Джабагиева избрали председателем Финансовой комиссии Горской республики, и, впоследствии, в официальных документах нового государства он представлен как министр финансов в Правительстве (Совете министров) Горской республики. В мае 1918 года было заявлено о независимости Горской республики, Джабагиев был автором Декларации независимости Горской республики и одним из автором Конституции Горской республики.

С 1920 года, после установления Советской власти на Кавказе, В.-Г. Джабагиев проживал в эмиграции. Жил во Франции, в Польше, с 1938 года поселился в Турции. Занимался публицистической деятельностью. Вассан-Гирей Джабагиев скончался 18 октября 1961 года, похоронен в Стамбуле, на кладбище Зинджирликую.

Публикации и работа в СМИ 
На сегодняшний день в периодических изданиях 1905—1917 гг. исследователем Берснаком Газиковым обнаружено более 150 работ просветителя различного содержания: работы по аграрной, экономической политике России, политической экономике стран Европы (Нидерландов, Германии, Боснии и Герцеговины), США, по вопросам международной политики Англии, Турции, Персии, культурной политики скандинавских стран, мусульманского просвещения, реформирования ислама, внешней и внутренней политики России и особенно — политического и гражданского устройства северокавказского региона. В.-Г. Джабагиев сотрудничал с целым рядом общероссийских и региональных средств массовой информации, срекди которых были такие издания, как «Санкт-Петербургские ведомости», «Россия», «Сельскохозяйственное образование», «Ежегодник департамента земледелия», «Земледельческая газета», «Правда», «Горская жизнь», «Каспий» и др. Согласно источникам, в «Земледельческой газете» Вассан-Гирей Джабагиев вел авторскую рубрику «Отклики печати», в которой представлял читателям издания обзор наиболее интересных материалов сельскохозяйственных журналов и газет Великобритании, Франции, Германии.

Семья 
У Джабагиева родилось три дочери: Халимат, Дженнет и Тамара. Старшая дочь Халимат, профессор, была замужем за военным врачом, полковником Даурбековым. Жили они в Вашингтоне (США). Умерла Халимат в 1981 году, через год умер и муж. Средняя дочь Дженнет умерла в 1992 году, вскоре после того как посетила родину, была замужем за поляком, имела сына и двух дочерей. Дженнет Джабагиева-Скибневская — ветеран Второй мировой войны, офицер Союза вооруженной борьбы и Польских вооруженных сил на Западе. Несколько лет назад она гостила на Кавказе у своих родственников. Младшая дочь Тамара в настоящее время живёт в Турции, имеет сына Джабаги и дочь Берсен. Муж её черкес, из княжеской семьи, полковник.

Примечания

Ссылки 
 Жизненный путь Васан-Гирея Джабагиева
 Сайт, посвященный В.-Г. Джабагиеву

Литература 
 

Учёные Российской империи
Политики Российской империи
Выпускники Владикавказского реального училища
Члены правительства Горской республики
Похороненные на кладбище Зинджирликую
Иммигрировавшие в Турцию из России
Ингушские эмигранты